Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurden vom 24. Juli bis zum 8. August 2021 insgesamt 22 Wettbewerbe im Radsport ausgetragen. Dies umfasste die Wettbewerbe im Straßen- und Bahnradsport, sowie im Mountainbike und im BMX.

Im Bahnradsport wurde bei den Männern der Madisonwettbewerb nach zwölf Jahren wieder olympisch. Bei den Frauen wurde er ebenfalls ausgetragen, allerdings zum ersten Mal. Beim BMX waren zum ersten Mal Wettkämpfe in der Disziplin Freestyle für Männer und Frauen im olympischen Programm.

Die Wettkämpfe im BMX fanden im Ariake Urban Sports Park in Tokio statt. Die Mountainbikerennen und die Wettbewerbe im Bahnradsport wurden in Izu ausgetragen. Dabei wurden der Izu Mountain Bike Course beziehungsweise das Izu Velodrome als Wettkampfstätten genutzt. Die beiden Straßenrennen starteten im Musashinonomori Park in Fuchū und endeten auf dem Fuji International Speedway in Oyama, wo auch die Einzelzeitfahren ausgetragen wurden.

Zeitplan

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner 
Männer

Frauen

Qualifikation 

Folgende Nationen sicherten sich Quotenplätze:

Weblinks 
 Olympic Sports